Алекса́ндр Константи́нович Гра́ве (8 сентября 1920, Москва — 5 марта 2010, там же) — советский и российский актёр театра и кино, педагог. Народный артист РСФСР (1971).

Биография 
Родился 8 сентября 1920 года в Москве. Брат М. К. Граве. В 1942 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, курс А. А. Орочко, был принят в труппу Театра имени Вахтангова и зачислен во фронтовую бригаду театра. В составе бригады (позже получившей статус филиала театра), прикреплённой к Первому Украинскому фронту, А. К. Граве прошёл всю войну, дойдя до Берлина. 

А. К. Граве всегда был востребован в Театре Вахтангова, верность которому хранил более 65 лет. Воплотил на сценических подмостках более 150 образов, в том числе и благодаря способности быстро «ввестись» в уже идущие спектакли в случае болезни кого-то из коллег.

Первая значимая роль в кино — рядовой Огурцов в кинокомедии «Беспокойное хозяйство» — надолго обеспечила Граве любовь зрителей, несмотря на то, что в дальнейшем кинематограф не баловал его главными ролями.

В конце 1940-х годов А. К. Граве впервые обратился к театральной педагогике, но плотная занятость в репертуаре театра вскоре вынудила его отказаться от преподавания. Граве вновь вернулся в ВТУ им. Щукина в 1986 году педагогом кафедры мастерства актёра. Выпустил два курса в качестве художественного руководителя: в 1992 — Коми-пермяцкую национальную студию и в 2000 — обычный актёрский курс (ученики — Ю. А. Колокольников, Н. В. Швец, Д. Г. Белых, Л. П. Тихомирова, К. В. Иванченко и др.). Был одним из ведущих мастеров Щукинского института; профессор (с 1998 года).

Высокий уровень профессиональной культуры, подлинная интеллигентность, мягкая ирония и юмор позволили А. К. Граве не затеряться среди своих «звёздных» и более молодых коллег — Юлии Борисовой, Михаила Ульянова, Владимира Этуша, Юрия Яковлева, Василия Ланового — обеспечив ему свою особую нишу в театре. До последних дней своей жизни А. К. Граве оставался одним из основных хранителей подлинной вахтанговской театральной культуры.

Первая жена — Дарья Пешкова, внучка М. Горького. Со второй женой Татьяной Дмитриевной Александр Константинович прожил около 40 лет.

Скончался 5 марта 2010 года после продолжительной болезни.

Александра Граве похоронили во вторник, 9 марта 2010 года, на Алексеевском кладбище в Москве. Прощание прошло в этот же день в Театре имени Вахтангова в 12.30 мск.

Творчество

Роли в театре 

 «Я — сын трудового народа» В. П. Катаева — селянин
 «Свадебное путешествие» В. А. Дыховичного
 «Где-то в Москве» В. З. Масса и М. А. Червинского
 «Дорога победы» В. А. Соловьёва — молодой рабочий
 «Человек с ружьём» Н. Ф. Погодина — лакей / пленный солдат Макушкин
 «Мадемуазель Нитуш» Эрве — офицер
 «Кому подчиняется время» братья Тур и Л. Шейнина — Мартынов, разведчик
 «Фронт» А. Корнейчука — Орлик
 «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — Кристиан
 «Молодая гвардия» по роману А. А. Фадеева — Иван Александрович Земнухов
 «Сердце не камень» А. Н. Островского — Ераст
 «Огненная река» В. М. Кожевникова — Мещеряков
 «Крепость на Волге» И. Л. Кремлёва — Астахов
 «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана — Ганефельд, адвокат
 «Олеко Дундич» А. Ржешевского и М. Каца — первый офицер
 «Да, вот она — любовь» В. Кетлинской — Сергей Николаевич
 «Фома Гордеев» М. Горького — Ежов
 «Две сестры» Ф. Кнорре — Фетисов
 «Гамлет» Шекспира — Розенкранц
 «Идиот» Ю. К. Олеши по роману Ф. М. Достоевского — Тоцкий
 «Гибель богов» А. Софронова — Браун
 «Дамы и гусары» А. Фредро — Гжегож / ротмистр
 «Дион» Л. Зорина — Бен-Захария
 «Живой труп» Л. Н. Толстого — следователь
 «Принцесса Турандот» К. Гоцци — Тарталья
 «Золушка» Е. Л. Шварца — Король
 «Конармия» по И. Э. Бабелю — Берзинь, комиссар дивизии
 «Виринея» Л. Н. Сейфулиной — Василий
 «Мещанин во дворянстве» Мольера — учитель философии
 «Человек с ружьём» Н. Ф. Погодина — пленный солдат Макушкин / Иван Шадрин
 «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира — Ефроний
 «Кот в сапогах» пьеса Г. Калау по мотивам сказки Ш. Перро — Король
 «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина — Лепорелло
 «Ричард III» Шекспира — Эдуард IV
 «Леший» А. П. Чехова — Вафля
 «Мария Тюдор» В. Гюго — неизвестный
 «…И дольше века длится день» по роману Ч. Т. Айтматова — Казангап
 «Кабинетная история» Р. Ибрагимбекова — тесть
 «Мартовские иды» Т. Уайлдера — врач
 «Государь ты наш, батюшка» по пьесе Ф. Н. Горенштейна — Вяземский
 «Варвары» М. Горького — Головастиков
 «Цилиндр» Э. Де Филиппо — Агостино
 «Воскрешение, или Чудо святого Антония» М. Метерлинка — доктор
 «Ночь игуаны» Т. Уильямса — Джонатан Коффин
 «Фредерик, или Бульвар преступлений» Э.-Э. Шмитта — Антуан, помощник режиссёра
 «Царская охота» Л. Зорина — Ферапонт Фомич, старый слуга
 «Калигула» А. Камю — Сенект
 «Собака на сене» Л. де Вега — граф Лудовико
 «Чайка» А. П. Чехова — Сорин
 «Троил и Крессида» Шекспира — Нестор

Роли в кино 

 1938 — Новая Москва — студент (в титрах не указан)
 1939 — Юность командиров — курсант (в титрах не указан)
 1946 — Беспокойное хозяйство — Тихон Петрович Огурцов, рядовой и кроликовод
 1956 — Они были первыми — чекист Граве
 1958 — Сорока-воровка — наследник (в титрах указан как H. Граве)
 1958 — Тихий Дон — переводчик с английского, поручик (не указан в титрах)
 1958 — Стучись в любую дверь — капитан милиции Сушков
 1960 — Бессонная ночь — Петунин
 1961 — Вольный ветер — матрос
 1961 — Барьер неизвестности — Фёдор Васильевич Соколов
 1963 — Большие и маленькие — Сергей Александрович
 1964 — Одиночество — Антонов-Овсеенко
 1965 — Друзья и годы — Владимир Платов
 1967 — Зося / Zosia — комбриг, подполковник
 1967 — Операция «Трест» — эпизод
 1967 — Хроника пикирующего бомбардировщика — Иван Алексеевич, командир полка<ref>Мирон Черненко «...И лично Отечеству нужен»  // «Искусство кино», 1968, № 8.</ref>
 1967 — Бабье царство — завмаг
 1967 — Возмездие — полковник Геннадий Николаевич Пикин
 1968 — Удар! Ещё удар! — Кеша Федорин, ослепший фронтовой друг Таманцева
 1969 — Золото — колхозник-партизан, отец Матрёны
 1969 — Невероятный Иегудиил Хламида — Николай Александрович
 1969 — Штрихи к портрету В. И. Ленина — Александр Дмитриевич Цюрупа
 1970 - Семья как семья - Николай Николаевич Коробов
 1972 — Земля, до востребования — Сидорин
 1974 — Моя судьба — отец Ермакова
 1976 — Сказ про то, как царь Пётр арапа женил — голос за кадром
 1980 — Алые погоны
 1980 — Назначение — Иван Никифорович Егоров
 1983 — У опасной черты — Глинский, органист в костеле, руководитель советской подпольной группы
 1986 — Конец операции «Резидент» — Михал Михалыч Кутепов-Воропаев, агент НТС в СССР
 1986 — Чичерин — Воровский (озвучил Игорь Ясулович)
 1987 — Сказка про влюблённого маляра — леший
 1999 — Послушай, не идёт ли дождь... — писатель Борис Зайцев
 2000 — Два товарища — эпизод
 2010 — Смерть в пенсне, или Наш Чехов

 Телеспектакли 
 1970 — Драма на охоте (телеспектакль) — Вознесенский, уездный врач
 1970 — Семья как семья, или Коробовы встречают Новый год
 1979 — Кот в сапогах — король

 Озвучивание мультфильмов 

 1964 — Кто виноват? — Баллон / Окурок 1964 — Можно и Нельзя — Можно / Нельзя 1964 — Петух и краски — Карандаш (в титрах не указан)
 1965 — Ваше здоровье — Отец 1965 — Портрет — Заяц-художник 1965 — Где я его видел? — Карандаш, председатель «Клуба Весёлых человечков» (в титрах не указан) 1965 — Здравствуй, атом! — читает текст 1966 — Сегодня день рождения — Слон 1966 — Происхождение вида — учёный 1966 — Зайдите, пожалуйста!
 1966 — Жил-был Козявин — читает текст 1967 — Паровозик из Ромашкова — дежурный по станции (в титрах не указан) 1967 — Песенка мышонка — Заяц 1968 — Кот, который гулял сам по себе — Конь 1968 — Светлячок № 8 — доктор Айболит / Самоделкин / слон / жираф 1969 — Мы ищем кляксу — Пётр Иванович, художник 1970 — Отважный Робин Гуд — рыцарь Гай 1971 — Лабиринт. Подвиги Тесея — старик с посохом, Минос (царь Крита) 1976 — Зайка-зазнайка — старый заяц 1977 — Жихарка
 1978 — Мой приятель светофор — Слон / Волк / Щенок 1979 — Дядюшка Ау — читает текст 1979 — Ошибка Дядюшки Ау — читает текст 1979 — Дядюшка Ау в городе — читает текст 1987 — Коротышка — зелёные штанишки — дедушка Интересные факты 
 Во время работы во фронтовом филиале Театра Вахтангова А. К. Граве оформил два спектакля («Где-то в Москве» и «Не в свои сани не садись») в качестве художника.
 Тексты песен для спектакля «Мещанин во дворянстве» были написаны А. К. Граве.

 Признание и награды 
 орден Почёта (6 января 1995 года) — за заслуги перед государством, успехи, достигнутые в труде, науке, культуре, искусстве, большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между народами орден Отечественной войны II степени (20.4.1995)
 Народный артист РСФСР (1971)
 Заслуженный артист РСФСР (1957)
 орден Красной Звезды (26.2.1945)
 медаль «За оборону Москвы»

 Публикации 

 Татьяна Сергеева.'' Александр Граве // Театр имени Евг. Вахтангова / Ред.-составитель Б. М. Поюровский. — М.: Центрполиграф, 2001. — С. 50—60, фото. («Звёзды московской сцены») — ISBN 5-227-01251-2

Примечания

Ссылки 
 Страница актёра на сайте Тетра им. Вахтангова
 
 Граве, Александр Константинович — animator.ru
 Скончался народный артист России Александр Граве 6.03.2010
 Александра Граве похоронят 9 марта на Алексеевском кладбище в Москве
 Актёра Александра Граве похоронили на Алексеевском кладбище

Похороненные на Алексеевском кладбище
Артисты фронтовых бригад (театров) в Великой Отечественной войне
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова